Il singolare del torneo di tennis Hypo Group Tennis International 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Thomas Muster che ha battuto in finale Magnus Gustafsson 7-6(3), 6-4.

Teste di serie 

 Thomas Muster (campione)
 Emilio Sánchez (primo turno)
 Magnus Gustafsson (finale)
 Assente

 Francisco Clavet (semifinali)
 Carlos Costa (quarti di finale)
 Marcelo Filippini (primo turno)
 Horacio de la Peña (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hypo Group Tennis International 1993
ATP Tour 1993